Zé Ricardo (cantor)
 Zé Ricardo (futebolista)
 Zé Ricardo (político)

Veja também 
 José Ricardo

Desambiguação